A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) do Amazonas foi criada em 2005. Atua nas áreas de formulação, execução e supervisão das atividades policiais ou correlatais garantindo o livre exercício dos poderes constituídos, ordem e segurança pública.

O Departamento Integrado de Operações Aéreas - DIOA pertence à estrutura organizacional da SSP/AM.

O DIOA - SSP/AM foi criado em 13 de julho de 2018, por meio da Lei N. º 4624, tendo como finalidades o planejamento, a coordenação, a execução e o controle de todas as atividades aéreas de Segurança Pública e Defesa Civil geridas pela SSP no Estado do Amazonas, com isso, os antigos grupamentos aéreos: GOA da PCAM, CBSAR do CBMAM e GRAER da PMAM encerraram suas atividades aéreas, mantendo apenas funções administrativas dentro de suas instituições de origem.

Visando ainda facilitar a coordenação entre os órgãos de controle de tráfego aéreo, o DIOA da SSP passou a utilizar a nomenclatura “ÁGUIA” para identificar suas aeronaves. 

Atualmente, as aeronaves mantidas pela SSP/AM e operadas pelo DIOA, são:

- 02 (dois) Helicópteros AS 350 B3+ (Esquilo)

- 01 (um) Helicóptero H269 C1 (Schweizer)

- 01 (uma) aeronave de asa fixa (Super Petrel LS)

Ligações externas 
 

Segurança pública no Amazonas
Segurança Pública
Instituições governamentais de segurança do Brasil